

Sigle 
 Bacterium Koch – Bacillo di Koch, responsabile della tubercolosi
 Bundeskriminalamt – forza di polizia austriaca
 Burger King, una catena di fast food americana con sede a Miami, Florida.

Chimica 
 Bk – simbolo chimico del berkelio

Codici 
 BK – codice vettore IATA di Potomac Air
 BK – codice FIPS 10-4 della Bosnia ed Erzegovina
 BK – codice ISO 3166-2:CF di Basse-Kotto (Repubblica Centrafricana)
 BK – codice ISO 3166-2:GN della prefettura di Boké (Guinea)
 BK – codice ISO 3166-2:HU di Bács-Kiskun (Ungheria)
 BK – codice ISO 3166-2:LA della provincia di Bokeo (Laos)
 BK – codice ISO 3166-2:SO di Bakool (Somalia)

Economia 
 BK – simbolo NYSE di Bank of New York

Sport 
 BK – nelle statistiche del baseball e del softball, balk
 BK – abbreviazione di Boldklub (danese), Ballklubb (norvegese), Bollklubb (svedese), presenti nelle denominazioni di diverse squadre di tali paesi

Trasporti 
 BK – vecchia targa automobilistica di Blansko (Repubblica Ceca)

Altri progetti